Louis de Rohan pode referir-se a:

 Louis de Rohan (1635-1674)
 Louis-René-Édouard de Rohan-Guéménée

Desambiguação